Специальный участок (спецучасток, СУ, SS) - это отрезок перекрытой дороги общего пользования, на котором происходит соревнование в рамках раллийной гонки.

Современный этап чемпионата мира состоит в среднем из 10-25 относительно коротких спецучастков (обычно не превышающих 50 км). Гонщикам необходимо преодолеть СУ с наименьшим временем, а в конце гоночного уик-энда результаты всех спецучастков суммируются. Чтобы пилоты не мешали друг другу по мере прохождения дистанции, они стартуют с установленным интервалом.

Ралли проходят по трём основным видам дорожной поверхности: гравий, асфальт и снег (или же смешанное покрытие). Между СУ пилоты двигаются по дорожным секциям, соблюдая все правила дорожного движения данного региона.

Победители спецучастков
Данные на момент окончания Ралли Японии 2022.

Абсолютно точной статистики по выигранным спецучасткам не существует, потому что по раннему периоду чемпионата мира данные отличаются в разных источниках. В данной таблице приведено количество выигранных СУ согласно двум крупнейшим сайтам со статистикой мирового ралли: eWRC-results.com и juwra.com. Данные на этих сайтах постоянно обновляются и уточняются. На сайте eWRC-results.com также указаны так называемые номинальные победы на некоторых СУ (номинальное время назначается сразу нескольким пилотам в случае невозможности продолжить прохождение спецучастка по какой-либо причине - серьезной аварии, погодных условий и т.д.). В данной таблице номинальные победы указаны в скобках.

Power Stage
Power Stage  (PS) - это спецучасток, за быстрейшее прохождение которого полагаются дополнительные баллы в личный зачёт. Впервые они появились в сезоне 1999 года на Ралли Корсики и Ралли Финляндии (победу на обоих одержал Дидье Ориоль).  Вновь бонусные СУ оказались частью чемпионата мира только в 2011 году и с тех пор используются на постоянной основе. 

Первоначально очки начислялись трём быстрейшим пилотам и за победу давали три балла, с 2017 года очковую зону расширили до пяти человек. С 2021 года баллы за Power Stage также начисляются в зачёте производителей и категориях WRC-2 и WRC-3.

Победы на Power Stage 
Актуально на момент окончания Ралли Японии 2022.

Отменённые Power Stage

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата мира по ралли 
 Результаты всех этапов чемпионата мира по ралли на ewrc-results.com 
 Турнирные таблицы чемпионата мира по ралли на juwra.com 

WRC